A puli szó jelentései:

 Puli magyar kutyafajta
 Puli magyar autótípus
 Puli magyar űrszonda
 Pulí település Kolumbiában